Bengt Gustafsson kan avse:

 Bengt Gustafsson (militär) (1933–2019), överbefälhavare
 Bengt Gustafsson (astronom) (född 1943), professor i astrofysik vid Uppsala universitet
 Bengt Gustafsson (läkare) (1916–1986), professor i medicin vid Karolinska Institutet
 Bengt Gustafsson (politiker) (född 1960), kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Kungälvs kommun, moderat
 Bengt Gustafsson (sångare) (1953–2022), svensk sångare
 Bengt Gustafsson (volleybollspelare) (född 1963), svensk volleybollspelare
 Bengt Gustafsson (ingenjör), svensk ingenjör, Gustaf Dahlénmedaljen 1975

Bengt Gustavsson kan avse:

 Bengt Gustavsson (politiker) (1925–2021), riksdagsledamot och landshövding i Sörmland, socialdemokrat
 Bengt Gustavsson (journalist) (född 1946), chefredaktör för Hänt Extra
 Bengt Gustavsson (fotbollsspelare) (1928–2017), "Julle", fotbollsspelare
 Bengt Gustavsson (Tre Rosor), biskop i Skara på 1400-talet